Kronstadt (ze slov Krone (koruna) a Stadt (město)) je německé toponymum pro několik míst v Evropě (dnes se jedná vesměs o exonyma):

 Kronštadt – opevněné město v Baltském moři, dnes součást Petrohradu
 Kronstadt – německý název pro Brašov v Rumunsku
 Kronstadt – německý název pro Kunštát, součást Orlického Záhoří